Эрмандад-де-Кампоо-де-Сусо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 222,7 км². Население — 1809 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии